«Сыновья Ноя» может означать:
 сыновья Ноя — Сим, Хам и Иафет
 народы мира, произошедшие от Ноя и перечисленные в Книге Бытие
 Бней Ноах — религиозное движение, пропагандирующее «иудаизм для неевреев»